Перестюк — фамилия.
 Перестюк, Андрей Адамович (в монашестве Климент; 1904—1986, Свердловск) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Свердловский и Курганский.
 Перестюк, Николай Алексеевич (род. 1946) — советский учёный-математик, доктор физико-математических наук, профессор.
 Перестюк, Руслан Сергеевич (род. 1991) — украинский спортсмен-спринтер, студент Харьковского политехнического университета.